Бутаки — название населённых пунктов.

Россия 
 Бутаки — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Бутаки — деревня в Сосновском районе Челябинской области.
 Бутаки — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Другое 
 Бутаки — железнодорожная платформа в Сосновском районе Челябинской области.